

Sigle 
 Ente Siciliano di Elettricità
European School of Economics

Codici 
 ESE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ensenada El Cipres (Messico)